Adventurer ist:
 DeSoto Adventurer, ein Pkw-Modell
 Triumph Adventurer 900, ein Motorrad-Modell

Siehe auch:
 The Adventurer